26-й чемпионат Узбекистана по футболу 2017 года среди клубов Первой лиги. Проходил в 2 круга (с участием 18 клубов) с 3 марта по 25 ноября 2017 года.

Победитель турнира — «Цементчи» (Кувасай) завоевал путёвку в Высшую лигу, но в итоге не был допущен к участию в турнире.

Участники 

 «Галлакор-Барса» (Галляарал) сменил название на ФК «Галляарал».
 «Нефтчи» (Джаркурган) отказался от участия в турнире, его заменил «Сурхан» (Термез).

Итоговая таблица 

 30 октября «Нурафшон-Бухара» был снят с турнира (после 33-го тура) за повторную неявку на календарный матч из-за финансовой несостоятельности.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2017
 Вторая лига Узбекистана 2017
 Кубок Узбекистана 2017

Источники

Ссылки 
 Старт Первенства Узбекистана-2017 намечен на 1 апреля 
 Календарь игр Первенства Узбекистана 2017 года 
 Подошёл к концу сезон Первенства Узбекистана 2017 года 

2017
Спорт в Узбекистане в 2017 году